Hilario oder Hilário ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Hilario (* 1967), philippinischer Komponist in Deutschland
 Daniel Hilario (* 1979), spanischer Eishockeyspieler
 Henrique Hilário (* 1975), portugiesischer Fußballtorhüter
 Jaime Hilario (1898–1937), spanischer Ordensmann, Märtyrer und Heiliger der katholischen Kirche
 Luiz Paulo Hilário (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dodô (Fußballspieler, Oktober 1987)
 Maybyner Rodney Hilário (* 1982), brasilianischer Basketballspieler, siehe Nenê (Basketballspieler)

Künstlername:

 Hilário Rosário da Conceição (Hilário; * 1939), portugiesischer Fußballspieler und -trainer 
 Juan Marrero Pérez (Hilario; 1905–1989), spanischer Fußballspieler und -trainer